Příjmení Antl nosí více významných osobností:

 Miroslav Antl (* 1955) – český právník a politik
 Pavel Antl (* 1928) – český fotbalista, útočník
 Theodor Antl (1860–1903) – český historik a archivář